Стражник польный литовский — должностное лицо в Великом княжестве Литовском. Появилось в XVI веке. Его обязанонстью было наблюдение за безопасностью границ с Московским государством. С 1635 года заместитель стражника великого литовского.

Стражниками польными литовскими были:

 Кристоф Викторин Ворбек-Летов (1662—1678)
 Даниель Плесковский (?)
 Антоний Новосельский (?—6 ноября 1709)
 Казимир Баричевский (1710)
 Михаил Эпериаш (1710)
 Лукаш Баранович из Ялова (1716—1735)
 Казимир Баранович из Ялова (11 ноября 1735—1744
 князь Леон Михаил Радзивилл (1750—7 марта 1750)
 Кароль Литавор Хрептович ( 1759—?)
 Марк Антоний Ланцкоронский-Пашковский (1764—1770)

 Станислав Лопат-Быковский (1764—1770
 князь Станислав Огинский (1772—1776)
 Антоний Деконский (16 ноября 1776-1782)
 Ян Николай Оскерко (16 января 1782—1790)
 Рафал Михаил Оскерко (1790—)

См. также 
 Стражник великий литовский

Литература 
 
 Wolff J. Senatorowie i Dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: 1385—1795. — Kraków, 1885.
 Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. T. 1—31. — Poznań, 1879—1908.

Стражники польные литовские
Должностные лица Великого княжества Литовского